Obsjtina Vrsjets (bulgariska: Община Вършец) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Montana, i den västra delen av landet,  km norr om huvudstaden Sofia.

Obsjtina Vrsjets delas in i:
 Gorno Ozirovo
 Dolno Ozirovo
 Draganitsa
 Spantjevtsi
 Tjerkaski

Följande samhällen finns i Obsjtina Vrsjets:

 Vrsjets

I omgivningarna runt Obsjtina Vrsjets växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Obsjtina Vrsjets är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Montana (region)